Os  navios porta-contêineres são embarcações especializadas projetadas para transportar contêineres padronizados. Os navios tem sido construídos com tamanho e capacidade cada vez maiores para aproveitar as economias de escala e reduzir despesas e são um elo importante do transporte intermodal de carga. 

A capacidade de um navio porta-contêineres é medida em unidades equivalentes a vinte pés (TEU). Os trilhos-guia na verticais  (cellguides) de acesso aos porões são projetados apenas para contêineres de 40 pés, container com outras medidas eventualmente podem ser transportados no convés.

Em 2016, foi convencionada a categorização de Very Large Container Ship (VLCS) para porta-contêineres com capacidade de 10.000 a 20.000 TEU e aqueles com  capacidade superior a 20.000 TEU como Ultra Large Container Ship (ULCS).

Nesta lista estão relacionados navios porta-contêineres em operação ou em construção com capacidade superior a 14.000 TEU.

Navios

Navios em construção

Ver também
 Maiores operadoras de navios porta-contêineres

Ligações externas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listas de navios